Чамикуро:

 Чамикуро (этнос) — народность в Перу.
 Чамикуро (язык) — язык народности чамикуро.